Zeiher ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas M. Zeiher (* 1955), deutscher Kardiologe
 Johann Ernst Zeiher (1725–1784), deutscher Mathematiker, Mechaniker, Linguist und Optiker
 Martin Zeiher (1952–2019), deutscher Politiker (CDU)
 Reinhard Zeiher (* 1939), deutscher Ringer
 Vasili Zeiher (* 1971), deutscher Ringer

Siehe auch:
 Zeyher
 Zeier
 Zeyer